Alexander Luria, neuropsicólogo soviético
 Isaac Luria, místico judeu
 Salvador Luria, microbiologista italiano
 Luria lurida, uma espécie de molusco

Desambiguações de sobrenomes